A következő lista a leggyakrabban használt múlt idejű angol rendhagyó igéket (irregular verbs) tartalmazza. A *-gal jelölt igéknél ügyelni kell arra, hogy bár három alakjuk írásban azonos, kiejtésük eltérő (pl. read).

Ahol két alakot találunk a Simple Past és a Past Perfect igeidőkre, ott az ‑ed végűeket általában az észak-amerikai angolban használják inkább, míg az első alak a brit angolban elterjedtebb (pl. a weave, spill, smell igéknél).

Kapcsolódó szócikkek 
 Angol nyelvtan

Jegyzetek

Forrás

Rendhagyoigeklistaja
Nyelvekkel kapcsolatos listák